Etoy steht für:
 Etoy VD, Gemeinde im Bezirk Morges des Kantons Waadt in der Schweiz
 Etoy (Künstler), Internet-Künstlergruppe aus der Schweiz

ETOY steht für:
 European Tree of the Year, auf deutsch Europäischer Baum des Jahres